Este término puede referirse a:
 Barac, personaje bíblico del Libro de los Jueces.
 Ehud Barak, militar y político israelí, primer ministro de Israel de 1999 al 2001.
 Río Barak, río de la India.
 Barak-1, misil antiaéreo.
 Barak (Kirguistán), es un pueblo kirguís completamente rodeado por Uzbekistán.
 José Horwitz Barak, médico psiquiatra.
 Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak.
 Barak, grupo ecuatoriano de pop rock.

Similares
 Barack Obama. Político estadounidense, cuadragesimocuarto presidente de Estados Unidos.